Grünthal ist der Name folgender Orte:
 in Deutschland
 Grünthal (Hagelstadt), Ortsteil der Gemeinde Hagelstadt, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grünthal (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Grünthal (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grünthal (Olbernhau), Ortsteil der Stadt Olbernhau, Erzgebirgskreis, Sachsen
Grünthal (Parkstein), Ortsteil des Marktes Parkstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Grünthal (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Grünthal (Röthenbach an der Pegnitz), Ortsteil der Stadt Röthenbach a.d.Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Grünthal (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Grünthal-Viermorgen, Stadtteil von Stralsund, siehe Grünhufe
 Grünthal (Unterreit), Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Grünthal (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Grünthal (Wüstung), Wüstung bei Niedergörsdorf, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 außerhalb Deutschlands
 Grünthal, Kreis Putzig, Westpreußen: Zielony Dół im Powiat Pucki, Woiwodschaft Pommern in Polen
 Grünthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen: Bocian (Kętrzyn) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grünthal, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen: Selenzowo (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad in Russland
 Grünthal (Zelené Údolí), Ortslage der Gemeinde Kořenov, Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
 Grünthal (Zelený Důl (Brandov)), Wüstung in der Gemeinde Brandov im Okres Most, Tschechien
 Grünthal (Zelený Důl (Čistá)), Ortslage der Gemeinde Čistá im Okres Rakovník, Tschechien

Grünthal ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Grünthal (1894–1972), deutscher und Schweizer Psychiater und Hirnforscher
 Günther Grünthal (* 1938), deutscher Historiker
 Hans Joachim von Grünthal (1576–1639), württembergischer Rat, Oberhofmeister des Tübinger Collegium illustre und Obervogt in Tübingen
 Ivar Grünthal (1924–1996), estnischer Schriftsteller und Lyriker
 Jacob von Grünthal (1570–1626), kursächsischer Hofkriegsrat und Generalkommissar, Oberaufseher der Grafschaft Mansfeld, Hauptmann von Sangerhausen
 Riho Grünthal (* 1964), finnischer Finnougrist
 Vera Poska-Grünthal (1898–1986), estnische Juristin und Publizistin
 Villem Grünthal-Ridala (1885–1942), estnischer Lyriker
 Wolf Niklas von Grünthal († 1630), österreichischer Adeliger, niederösterreichischer Regimentsrat, Reichshofrat von Ferdinand II.
 Wolfgang Ludwig von Grünthal (1659–1726), Adeliger, Hofkriegsrat von Baaden-Durlach und Vizekommandant von Pforzheim.

Grünthal bezeichnet:
 Grünthal (Adelsgeschlecht), ein aus Bayern stammendes österreichisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Grüntal
 Grünental
 Grünenthal